Лиофилизация — способ мягкой сушки.
 Лиофилизация — способ увеличения лиофильности.